Севт е тракийско мъжко име. Може да се отнася за:

 Севт I – одриски цар от 424 до 407 г. пр.н.е.
 Севт II – одриски цар от 5 до 4 век пр.н.е.
 Севт III – одриски цар от 330 до 300 г. пр.н.е.
 Севт IV – одриски цар от 215 до 190 г. пр.н.е.
 Севт - генерал на владетелят на гетите Дромихет
 Севтополис – столица на одриското царство основана от Севт III 320 г. пр.н.е.